Stawy w Polsce:
 Staw Wąski – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Krośnice
 Staw Wąski – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Staw Wąski – staw w woj. mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Żabia Wola

Przypisy